Faucheux ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Faucheux (1899–1980), französischer Bahnradsportler
 Sylvie Faucheux (* 1960), französische Wirtschaftswissenschaftlerin